Aschenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Aschenbeck (* 1965), deutscher Journalist, Buch-Autor und Verleger
 Udo Aschenbeck (1939–1995), deutscher Schriftsteller, Buchhändler und Sozialpädagoge